

Astronomia 
 Mah Cavus – formazione geologica su Tritone

Codici 
 MAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mahón di Minorca (Spagna)
 mah – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua marshallese

Mitologia 
 Mah – divinità femminile della mitologia persiana e nello zoroastrismo

Musica 
 Mah – pseudonimo del batterista dei Shaka Labbits

Altro 
 mAh – simbolo del milliamperora
 Mah – nome proprio femminile comune in Iran, Afghanistan e Pakistan
 Mah – cognome cinese, col significato di "cavallo"
 MAH – abbreviazione di Milli Emniyet Hizmeti, agenzia di servizi segreti turca
 Mah – interiezione che esprime ignoranza o disappunto